Геліа́нтус () — назва, утворена від грецького helios означає «сонце» і anthos — «квітка». Може означати:

1. Геліантус — це квітка, її називають геліантус однорічний, або соняшник декоративний/ Види геліантуса (соняшника декоративного): — каліфорнійський соняшник (суцвіття золотисто — жовті, напівмахрові) — хризантемоподібний соняшник (суцвіття великі, махрові, золотисто жовті)- низькорослий соняшник (суцвіття червоно — коричневі з золотим краєм).

Геліантус — рослина тепло і світолюбна, вологолюбна, має висоту кущів від 30 см до 3-х метрів.

2. Геліантус — Міжнародна щорічна природознавча гра з фізики, біології, хімії та географії. Офіційний сайт гри і інтернеті http://helianthus.com.ua/ 

Багатозначні терміни